Les Geosaurinae (géosaurinés en français) forment une sous-famille éteinte de crocodyliformes métriorhynchoïdes carnivores, à rostre court, presque exclusivement marins.

Ils ont vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur (du Bajocien au Valanginien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. Leurs fossiles ont été retrouvés en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

Classification 
Les Geosaurinae sont définis par Mark T. Young et Marco B. de Andrade en 2009 comme le clade le plus inclusif, intégrant Geosaurus giganteus, mais pas Metriorhynchus geoffroyii, ce dernier appartenant à l'autre sous-famille de Metriorhynchidae, les Metriorhynchinae.

Au sein de la sous-famille des Geosaurinae, les genres Dakosaurus et Geosaurus sont regroupés dans la tribu des Geosaurini, définie par Andrea Cau et Federico Fanti en 2011 comme le clade le plus inclusif regroupant Geosaurus giganteus et Dakosaurus maximus, parfois également des genres Torvoneustes, voire Aggiosaurus, Ieldraan, Plesiosuchus et Suchodus.

Liste des genres 

  Neptunidraco
  Purranisaurus
  Torvoneustes
  Tyrannoneustes
  Aggiosaurus
  Dakosaurus
  Geosaurus
  Ieldraan
  Plesiosuchus
  Suchodus

Cladogramme 
Le cladogramme ci-dessous reprend les résultats de l'analyse phylogénétique de Mark T. Young, Mark A. Bell, Marco Brandalise de Andrade et Stephen L. Brusatte en 2011 :

Notes et références

Références taxinomiques 

Metriorhynchidae
Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Diapside du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1889